Алеева — фамилия. Известные носители:
 Алеева, Евдокия Андреевна (1898—1973) — советская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.
 Алеева, Татьяна Александровна (род. 1991) — российская тяжелоатлетка.
 Алеева-Штекер, Анна Сергеевна (1866—1936) — русская актриса.